Копа КОНМЕБОЛ () е южноамерикански футболен турнир, провеждан в периода 1992 – 1999 г. Той е бил вторият по сила турнир в Южна Америка, еквивалент на Купата на УЕФА. В него участват по два или три отбора от всяка страна членка на КОНМЕБОЛ, като обикновено това са отборите с най-високо класиране в съответното първенство, но некласирали се за Копа Либертадорес. Неведнъж се е случвало обаче един и същи отбор да играе и в двата турнира. През 2000 г. Копа КОНМЕБОЛ е заменен от Копа Меркосур и Копа Мерконорте. Днешният еквивалент на турнира е Копа Судамерикана.

Формат 
Турнирът се състои от преки елиминации с разменено гостуване. Финалът също се състои от две срещи на разменено гостуване. Правилото за гол на чужд терен не важи.

Финали

Титли по отбор 
 2 –  Атлетико Минейро
 1 –  Ботафого,  Сао Паоло,  Росарио Сентрал,  Ланус,  Сантос,  Тайерес де Кордоба

Титли по държава 
 5 –  Бразилия
 3 –  Аржентина

Голмайстори 

Международни футболни турнири
Футбол в Южна Америка